Волоктаягун (устар. Волокта-Ягун) — река в России, протекает в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Правый приток реки Ингуягун.

Система водного объекта: Ингуягун → Тромъёган → Обь → Карское море.

География 
Течёт по болотистой местности. Устье реки находится в 13 км по правому берегу реки Ингуягун. Длина реки составляет 90 км, площадь водосборного бассейна 1140 км².

Река Волокта-Ягун протекает в 6 км от истока через озеро Волоктаэнтльлор.

К бассейну реки Волоктаягун относятся следующие озёра:
 Вынтльсамлор — является истоком реки Талгем-Ягун;
 Икиинглор — расположено в 2 км севернее истока реки Сухмитингъягун;
 Лукутлор — расположено в 5 км к северо-западу от устья реки Сухмитингъягун;
 Онтынлор — расположено в 5 км к юго-западу от устья реки Олтын-Ягун;
 Яккунлор — расположено в 4 км к юго-востоку от устья реки Сухмитингъягун.

Притоки 
 по левому берегу реки впадает река Яккунъягун
 В 21 км от устья, по левому берегу реки впадает река Сухмитингъягун.
 В 38 км от устья, по левому берегу реки впадает река Талеем-Ягун.
 В 55 км от устья, по правому берегу реки впадает река Олтын-Ягун.
 В 58 км от устья, по правому берегу реки впадает река Ай-Нятым-Кор-Ягун.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от впадения реки Вах до города Нефтеюганск, речной подбассейн реки — Обь ниже Ваха до впадения Иртыша. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 13011100112115200043164.

Примечания 

Притоки Ингуягуна
Реки Сургутского района